Tosa (hond)
 Tosa (gemeente), een gemeente in de Japanse prefectuur Kochi
 Tosa (stad), een stad in de Japanse prefectuur Kochi
 District  Tosa , een district in de Japanse prefectuur Kochi
 Tosa  (provincie), een voormalige Japanse provincie
 Reiko Tosa, een Japanse langeafstandsloopster
 Tosa Mitsunobu, een Japans schilder
 Tosa Mitsuoki, een Japans schilder
 Tosa (schip) , een slagschip van de Japanse Keizerlijke Marine
 Tosa (klasse) , de naam van een klasse van slagschepen van de Japanse Keizerlijke Marine